Юрген Мелцер и Филип Петцшнер защитаваха титлата си, но загубиха във втори кръг от британците Джейми Делгадо и Кен Скупски. Мелцер и Петцшнер се нуждаеха от уайлд кард, за да участват, защото са забравили да се запишат. Боб и Майк Брайън записаха победа над Леандер Паеш и Радек Щепанек с 6 – 3, 6 – 4 във финалния двубой, довела до спечелването на рекордната 12-а титла на турнири от Големия шлем и тяхна четвърта на Откритото първенство на САЩ.

Поставени тенисисти

Основна схема

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Долна половина

Трета част

Четвърта част

Източници

Външни препратки 
 Основна схема

Открито първенство на САЩ